Een afkorting voor Doe-het-zelf 
 RVV DHZ, een Nederlandse amateurvoetbalclub uit Rotterdam